Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Ajax, d'après le héros grec Ajax :
 le , un vaisseau de  rang de 74 canons, lancé en 1767 et vendu en 1785 ;
 le , un vaisseau de  rang de 74 canons, lancé en 1798, participe à la bataille de Trafalgar en 1805, brûlé par accident en 1807 ;
 le , un vaisseau de  rang de 74 canons, lancé en 1809, transformé en 1846 (propulsion par hélice), détruit en 1864 ;
 le HMS Ajax, un vaisseau de  rang de 78 canons, lancé en 1835 sous le nom de , renommé HMS Ajax en 1867, détruit en 1875 ;
 le , un cuirassé à coque en fer de la , lancé en 1880, vendu en 1904 ;
 le , un cuirassé de la classe King George V, lancé en 1912, détruit en 1926 ;
 le , un croiseur léger de la classe Leander, lancé en 1934, prend part à la bataille du Rio de la Plata au début de la Seconde Guerre mondiale, détruit en 1949 ;
 le , une frégate de la classe Leander, lancée en 1962 et détruite en 1988.

Ajax